Trodena – torrente del Trentino-Alto Adige
 Trodena nel Parco Naturale – comune italiano del Trentino-Alto Adige